Чемпіонат Шотландії з футболу 1928—1929 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 11 серпня 1928 та фінішував 27 квітня 1929. Це 39-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій сімнадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1929
Шотландія
Шотландія